Анци () — город в Италии, расположен в регионе Базиликата, подчинён административному центру Потенца (провинция).

Население составляет 1930 человек (на 31.12.2004 г.), плотность населения составляет 25 чел./км². Занимает площадь 76 км². Почтовый индекс — 85010. Телефонный код — 00971.

Покровителем города почитается святой Донат из Ареццо, празднование 7 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии